Эспеха () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 98,40 км². Население — 279 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 113 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Página del Ayuntamiento 
 Diputación de Salamanca: Índice de municipios
 
 Página web de la revista oficial de Espeja

Муниципалитеты Саламанки